Utterslev (parochie, Kopenhagen)
Utterslev (parochie, Lolland)